Clásica de Almería 2018 var den 31. udgave af cykelløbet Clásica de Almería. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. februar 2018. Det blev vundet af australske Caleb Ewan fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018